Yoshyuki Akasawa (1915 -  ) foi um botânico  japonês .

Ligações externas
  

Botânicos do Japão
Pessoas do período Taisho
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei